Wedgwood ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Wedgwood (1901–1955), britische Anthropologin
 Cicely Veronica Wedgwood (1910–1997), britische Historikerin und Schriftstellerin
 Emma Wedgwood (1808–1896), Ehefrau von Charles Darwin, siehe Emma Darwin
 Enoch Wedgwood (1813–1879), britischer Unternehmer
 James Ingall Wedgwood (1883–1951), Gründer und erster Erzbischof der Liberalkatholischen Kirche

 Piers Wedgwood, 4. Baron Wedgwood (1954–2014), britischer Peer und Politiker
 Ruth Wedgwood (* 1949), US-amerikanische Rechtswissenschaftlerin
 Thomas Wedgwood (1771–1805), britischer Pionier der Fototechnik

Wedgwood steht für folgende Unternehmen:
 Josiah Wedgwood & Sons Ltd., englischer Porzellanhersteller
 Wedgwood & Co. Ltd., englischer Hersteller von Keramikgeschirr

Siehe auch:
 Wedgwood-Skala
 Wedgwoodware
 Wedgewood